Whalley se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Paul E. Whalley
 Anthony J.S. Whalley